Lausitz steht für:

 Lausitz, eine Region in Deutschland und Polen
 Lausitz (Bad Liebenwerda), ein Ortsteil der Stadt Bad Liebenwerda

Lausitz ist der Familienname folgender Personen:

 Ulf Preuss-Lausitz (* 1940), deutscher Erziehungswissenschaftler
Siehe auch:
 Hotel Lausitz